Leandro Daniel Paredes (ur. 29 czerwca 1994 w San Justo) – argentyński piłkarz występujący na pozycji pomocnika we włoskim klubie Juventus, do którego jest wypożyczony z Paris Saint-Germain oraz reprezentacji Argentyny. Wcześniej występował w takich zespołach jak Boca Juniors, Chievo, Roma, Empoli oraz Zenit Petersburg. Ma za sobą grę w reprezentacji Argentyny do lat 17.

Statystyki kariery 
 (aktualne na 15 września 2022)

Sukcesy

Zenit Petersburg 
 Mistrzostwo Rosji: 2018/2019

Paris Saint-Germain 
 Mistrzostwo Francji: 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022
 Puchar Francji: 2019/2020, 2020/2021
 Puchar Ligi Francuskiej: 2019/2020
 Superpuchar Francji: 2019, 2020, 2022

Reprezentacyjne 
 Mistrzostwo Świata: 2022
 Copa América: 2021
 Copa América: 2019

Linki zewnętrzne 
 
 

Reprezentanci Argentyny w piłce nożnej
Piłkarze CA Boca Juniors
Piłkarze AC ChievoVerona
Piłkarze AS Roma
Piłkarze Empoli FC
Piłkarze Zenitu Petersburg
Piłkarze Paris Saint-Germain F.C.
Piłkarze Juventus F.C. 
Uczestnicy Copa América 2019
Uczestnicy Copa América 2021
Zdobywcy Copa América
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Mistrzowie Świata w Piłce Nożnej
Ludzie urodzeni w San Justo (Argentyna)
Urodzeni w 1994